Stealth kan betekenen:
 Stealth (techniek), een verzamelnaam voor een reeks van maatregelen die als doel hebben een voertuig minder makkelijk detecteerbaar te maken; 
 Stealth (film), een Amerikaanse film uit 2005 en een recente oorlogsfilm over de luchtmacht;
 Stealth (Thorpe Park), een achtbaan in Thorpe Park.
 Stealth (California's Great America), een vliegende achtbaan in California's Great America.
 Stealthspel, een computerspelgenre dat draait rond geduld, het vermijden van gevechten, en het gebruiken van listen.